Предвестник (игра) — приключенческая RPG, созданная студией Silverback Entertainment и изданная в 2003 году издательством Dreamcatcher Interactive.
 Предвестник (альбом) — пятый студийный альбом российской рок-группы «КняZz».
 Предвестник (комикс) — американская серия комиксов, опубликованная Valiant Comics о группе изгнанников-подростков.